Сент-Анн-Сен-Пріє́ст () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Верхня В'єнна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 360 км на південь від Парижа, 38 км на південний схід від Ліможа.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 69 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 144,0 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Галерея зображень

Посилання 

 Сент-Анн-Сен-Прієст на сайті французького Національного інституту географії
 Сент-Анн-Сен-Прієст на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 Сент-Анн-Сен-Прієст на сайті Quid (загальні відомості, історія, пам'ятки, фото, адреси)
 [ Розташування муніципалітету Сент-Анн-Сен-Прієст на мапі Франції та сусідні муніципалітети]
 Мапа муніципалітету Сент-Анн-Сен-Прієст на сайті Mapquest

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Верхня В'єнна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Верхня В'єнна